Districte d'Aligarh
 Divisió d'Aligarh
 Aligarh, ciutat
 Aligarh, fort a la ciutat d'Aligarh
 Aligarh, fort al riu Hugli uns 8 km sota Calcuta, conquerit per Lord Clive en la reconquesta de Calcuta el 30 de desembre de 1756
 Aligarh, vila del Panjab a Pakistan.  al tahsil de Gojra, districte de Toba Tek Singh
 Tahsil d'Aligarh
 Aligarh, vila capital del tahsil del mateix nom a uns 12 km al nord-est de Fatehgarh
 Aligar Rampura